{{DISPLAYTITLE:(10156) 1994 VQ7}}

A (10156) 1994 VQ7 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Ueda Szeidzsi és Kaneda Hirosi fedezte fel 1994. november 7-én.

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája (10001–10500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói